Schultze:
 Heinz-Otto Schultze
 Herbert Schultze
 Sven Schultze